Алекса́ндр Ива́нович Петро́в:
 Петров, Александр Иванович — Георгиевский кавалер; ротмистр; № 5643; 29 ноября 1837.
 Петров, Александр Иванович (1828—1899) — русский мореплаватель и путешественник, контр-адмирал.
 Петров, Александр Иванович (1838—1915) — государственный деятель Российской империи.
 Петров, Александр Иванович (1880—1905) — матрос Черноморского флота, большевик, руководитель восстания на учебном судне «Прут» (1905).
 Петров, Александр Иванович (1917—1995) — Герой Советского Союза.
  Петров, Александр Иванович (1874—1956) — живописец и педагог.